Sezon 2007-08 Ligue 1 był 70. sezonem o Mistrzostwo Francji. Sezon rozpoczął się w sierpniu, a zakończył 17 maja.

Tabela końcowa

Awans do Ligue 1 
 Le Havre AC
 FC Nantes
 Grenoble Foot 38

Lider kolejka po kolejce 

W tym sezonie Olympique Lyon zdobył swój 7. tytuł Mistrza Francji.

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2mecz odbył się na Stade de France

Statystyki

Najlepsi strzelcy 
Karim Benzema zdobył Trophée du Meilleur Buteur.

Asysty 
Jérôme Leroy zdobył Trophée du Meilleur Passeur.

Piłkarze miesiąca

Nagrody

Piłkarz sezonu 
Nominowano czterech piłkarzy. Wygrał piłkarz z pogrubionym nazwiskiem.

Piłkarze młodego pokolenia sezonu 
Nominowano czterech piłkarzy. Wygrał piłkarz z pogrubionym nazwiskiem.

Jedenastka sezonu 

Trener:  Laurent Blanc – Girondins Bordeaux

Trenerzy

Stadiony

Linki zewnętrzne 
 LFP Official site

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2007 we Francji
2008 we Francji